L' Australian Open 2011 est l'édition 2011 de l'Australian Open, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Canberra du 9 au .

Ramy Ashour l'emporte en finale face à Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Australie de squash féminin 2011
 Australian Open

Liens externes 

Masculin 2011
PSA World Series 2011
Compétition de squash à Canberra
Sport en Australie en 2011
Sport en août 2011